R18 peut faire référence à :

Cinéma 
 Certification R18, une classification de films ou de vidéos délivrée par la British Board of Film Classification.

Sciences 
Chimie 
 La phrase de risque : Lors de l'utilisation, formation possible de mélange vapeur/air inflammable/explosif, sur les étiquettes des produits chimique.

Médecine 
 Ascite, d'après la classification internationale des maladies.

Sport automobile 
 Audi R18 TDI, une automobile de sport prototype du constructeur allemand Audi ;
 Audi R18 e-tron quattro une automobile de sport prototype hybride du constructeur allemand Audi ;
 Audi R18 Ultra, une voiture d'endurance automobiledu constructeur allemand Audi.

Transports 
 BMW R 18, une moto du constructeur allemand BMW Motorrad ;
 Renault 18, une automobile du constructeur français Renault.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres